Шестако́в () — русская фамилия, образованная от слова шестак — шестой ребёнок/сын или один из шести детей в семье. Также топоним.

Известные носители

А 
 
 
 
 Шестаков, Альфред Евгеньевич (род. 1935) — советский государственный деятель.
 Шестаков, Анатолий Петрович (1948—2001) — советский футболист.
 Шестаков, Андрей Васильевич (1877—1941) — советский историк.
 Шестаков, Аркадий Николаевич (род. 1939) — советский государственный и политический деятель.
 Шестаков, Архип Андреевич (1924—1989) — Герой Советского Союза.
 Шестаков, Афанасий Федотович (1677—1730) — казак, полярный исследователь.

В 
 
 
 Шестаков, Виталий Анатольевич (1911—1993) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Шестаков, Вячеслав Павлович (род. 1935) — российский философ, эстетик, культуролог и искусствовед, педагог.

Г—Я 
 Шестаков, Георгий Иванович (1804—1882) — генерал-майор, военный инженер, участник Крымской войны.
 
 
 
 Шестаков, Игорь Леонидович (род. 1962) — российский продюсер, медиаменеджер, репортёр, телеведущий.
 Шестаков, Кирилл Сергеевич (род. 1985) — российский и казахстанский футболист.
 
 Шестаков, Кузьма Дмитриевич (1914—1981) — полный кавалер ордена Славы.
 Шестаков, Лев Львович (1915—1944) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Шестаков, Максим Кузьмич (1916—1976) — Герой Советского Союза.
 
 
 
 
 
 Шестаков, Семён Александрович (1898—1943) — советский лётчик.
 
 Шестаков, Фёдор Михайлович (1787—1836) — российский архитектор.
 Шестаков, Юрий Михайлович (1949—2010) — российский поэт.
 Шестаков, Яков Васильевич (1858—1918) — священник РПЦ, священномученик.



Топоним 
 Шестаков — село в Ровненском районе Ровненской области Украины.

См. также 
 
 
 
 
 
 Лейтенант Шестаков (эсминец)
 Эскадренные миноносцы типа «Лейтенант Шестаков»

Примечания